Gulmen kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Gulmen (bergstopp i Schweiz, Wahlkreis Sarganserland), Sankt Gallen, 
 Gulmen (bergstopp i Schweiz, Wahlkreis See-Gaster), Sankt Gallen,